Niemcy:
 Rosenfeld – dzielnica gminy Beilrode, w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Nordsachsen
 Rosenfeld – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia,w  powiecie Zollernalb

Osoby:
 Alexandra Rosenfeld – Miss Francji i Europy 2006
 Bella Rosenfeld – żona Marka Chagalla
 Fanny Rosenfeld – kanadyjska olimpijka
 Jakob Rosenfeld – austriacki lekarz
 Kurt Rosenfeld – niemiecki prawnik, działacz SPD
 Léon Rosenfeld – belgijski fizyk, wymyślił nazwę lepton
 Moris Rosenfeld – poeta żydowski
 Scott Ian Rosenfeld – muzyk rockowy